Osoby o tym nazwisku:
 Demi Schuurs – holenderska tenisistka
 Perr Schuurs – holenderski piłkarz